BTM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mooney, Butte (Montana), Stati Uniti